COV ima više značenja.

 Kovarijansa
 Koeficijent varijacije